Berkach (Hessen), een plaats in de gemeente Groß-Gerau in de Duitse deelstaat Hessen
Berkach (Thüringen), een plaats in de gemeente Grabfeld in de Duitse deelstaat Thüringen